Il doppio  del BCR Open Romania 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Nicolas Devilder e Paul-Henri Mathieu erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non partecipare.

František Čermák e Michal Mertiňák hanno battuto in finale Johan Brunström e Jean-Julien Rojer con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)

  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BCR Open Romania 2009
ATP World Tour 2009